Saint-Amand steht für:
 Abtei Saint-Amand, ehemaliges Kloster des Benediktinerordens in Frankreich
 zahlreiche Kirchen des Heiligen, siehe Amanduskirche
 Crête de Saint-Amand, der höchste Gipfel der Dentelles de Montmirail

Orte in Belgien:
 Sint-Amands, Gemeinde in der flandrischen Provinz Antwerpen
 Saint-Amand (Fleurus), Gemeindeteil von Fleurus in der wallonischen Provinz Hennegau

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Amand (Creuse), Département Creuse
 Saint-Amand (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Saint-Amand (Pas-de-Calais), Département Pas-de-Calais
 Saint-Amand-de-Belvès, Département Dordogne
 Saint-Amand-de-Coly, ehemalige Gemeinde im Département Dordogne
 Saint-Amand-des-Hautes-Terres, Département Eure
 Saint-Amand-de-Vergt, Département Dordogne
 Saint-Amand-en-Puisaye, Département Nièvre
 Saint-Amand-Jartoudeix, Département Creuse
 Saint-Amand-le-Petit, Département Haute-Vienne
 Saint-Amand-les-Eaux, Département Nord
 Saint-Amand-Longpré, Département Loir-et-Cher
 Saint-Amand-Magnazeix, Département Haute-Vienne
 Saint-Amand-Montrond, Département Cher
 Saint-Amand-sur-Fion, Département Marne
 Saint-Amand-sur-Ornain, Département Meuse
 Saint-Amand-sur-Sèvre, Département Deux-Sèvres
 Bruille-Saint-Amand, Département Nord
 Neuville-Saint-Amand, Département Aisne
 Thun-Saint-Amand, Département Nord

Verwaltungsgebiet in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Amand-Montrond, Département Cher

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Amand-Montrond, Département Cher

Siehe auch:
 Amandus
 Saint-Amans
 Saint-Amant
 St Amand